2. ŽNL Vukovarsko-srijemska je podijeljena u tri skupine po nogometnim središtima. Prvaci liga će u sljedećoj sezoni igrati u 1. ŽNL Vukovarsko-srijemska, dok će posljednje plasirani (ili posljednja 2, ovisno od toga koliko klubova iz kog nogometnog središta ispadne iz 1. ŽNL) iz NS Vukovar i NS Vinkovci ispasti u 3. ŽNL Vukovarsko-srijemska (iz NS Županja ne ispada ni jedan klub jer je 2. ŽNL najniži stupanj natjecanja u NS Županja).

Ljestvica

NS Vukovar 

Zbog bolje gol-razlike u međusobnim susretima (1:0 i 1:1), prvo mjesto je zauzeo NK Bršadin

NS Vinkovci

NS Županja

Poveznice 
 2. ŽNL Vukovarsko-srijemska
 1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 2016./17.
 3. ŽNL Vukovarsko-srijemska 2016./17.

Izvori 
 RSSSF.com
 Županijski Nogometni Savez Vukovarsko-srijemske županije 

2016-17
vukovarsko-srijemska-2